Pali steht für:
 Pali, eine mittelindische Sprache
 Palästinensertuch (Kurzform „Pali“), siehe Kufiya

Geografie:
 antiker Name der griechischen Stadt Lixouri auf der Insel Kefalonia
 Pali GR, Ort in der Schweiz (Medel)
 Pali (Rajasthan), Stadt im indischen Bundesstaat Rajasthan
 Pali (Distrikt), Distrikt im indischen Bundesstaat Rajasthan
 Pàlǐ Zhèn (chinesisch 帕里镇), Ort in Tibet, siehe Pagri
 Nuʻuanu Pali auf der hawaiischen Insel Oʻahu

Personen:
 Andrei Nikolajewitsch Pali (1971–2022), russischer Marineoffizier

Siehe auch:
 Pali-Kanon, literarisches Werk des Buddhismus
 Nationalpark Pali Aike, Nationalpark in Chile
 Nā-Pali-Küste, Küstenabschnitt auf der hawaiischen Insel Kauaʻi
 Ballaleshwar Pali, Ortschaft in Indien
 Paly
 Palli
 Palis (Begriffsklärung)